IS-2 steht für:
 IS-2 (Panzer), ein sowjetischer schwerer Panzer
 Nikitin-Schewtschenko IS-2, ein sowjetisches Jagdflugzeug
 , ISO-3166-2-Code der isländischen Region

IS002